Priwolnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Priwolnoje (Amur, Michailowski), in der Oblast Amur, Michailowski rajon
 Priwolnoje (Amur, Tambowski), in der Oblast Amur, Tambowski rajon
 Priwolnoje (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Priwolnoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad
 Priwolnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Saussienen, Ostpreußen)
 Priwolnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Gunthenen, Ostpreußen)
 Priwolnoje (Kaliningrad, Slawsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk (bis 1938 Demmenen, bis 1946 Demmen, Ostpreußen)
 Priwolnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Neunischken, bis 1946 Neunassau, Ostpreußen)
 Priwolnoje (Karatschai-Tscherkessien), in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Priwolnoje (Kirow), in der Oblast Kirow
 Priwolnoje (Kurgan, Makuschinski), in der Oblast Kurgan, Makuschinski rajon
 Priwolnoje (Kurgan, Polowinski), in der Oblast Kurgan, Polowinski rajon
 Priwolnoje (Omsk), in der Oblast Omsk
 Priwolnoje (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Priwolnoje (Saratow), in der Oblast Saratow (bis 1941 Warenburg)
 Priwolnoje (Stawropol, Krasnogwardeiski), in der Region Stawropol, Krasnogwardeiski rajon
 Priwolnoje (Stawropol, Pjatigorsk), in der Region Stawropol, Stadtkreis Pjatigorsk
 Priwolnoje (Twer), in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Priwolnaja (Begriffsklärungsseite)